Tutia (lateinisch) steht für:
 bestimmte Formen von Zinkoxid
 Hüttenrauch

Tutia ist ein weiblicher Vorname:
 Tutia Schaad, siehe New Faces Award

Tutia ist ein antiker Ortsname:
 Tutia, siehe Liste antiker Ortsnamen und geographischer Bezeichnungen/Tu

Tutia ist ein Riffname:
 Tutia-Riff, siehe Mafia (Distrikt)

Siehe auch:
 Spodium